New Zealand's Next Top Model, Ciclo 2 es el segundo ciclo de New Zealand's Next Top Model que es un reality show basado en America's Next Top Model. Catorce jóvenes mujeres compiten por el título y la posibilidad de iniciar una carrera dentro de la industria del modelaje. El premio para la ganadora de este ciclo es un contrato con la agencia de modelaje 62 Model Management, un año de contrato con cosméticos CoverGirl, un editorial de 8 página en la Revista CLEO, y un viaje con gastos incluidos a Sídney para reunirse con Ursula Hufnagl de Chic Model Management y un viaje a Los Ángeles para reunirse con Alexis Borges de NEXT Model Management. La frase de promoción para este ciclo es "Todo ese brillo es oro".

EL destino internacional para este ciclo fue Phuket, Tailandia. Allí viajaron las mejores seis de la competencia durante un episodio.

La ganadora fue Danielle Hayes de 19 años, procedente de Kawerau, este de Nueva Zelanda.

New Zealand's Next Top Model fue emitido por la cadena televisiva TV3 desde comienzos de agosto hasta finales de octubre de 2010.

Concursantes

Orden de participación

Orden de Llamados 

 La concursante gana el desafío de la semana
 La concursante es eliminada
 La concursante fue añadida al grupo en una última decisión.
 La concursante gana la competencia
 La concursante gana un reto y es eliminada
 En el Episodio 1, el orden de llamados no refleja la calidad de trabajo de cada participante, mientras que el crecimiento del grupo se debe a la adición de Holly.
 En el Episodio 5, las participantes compiten en dos desafíos. El primero lo gana Eva y el segundo Holly.
 En el Episodio 6, hubo una doble eliminación.
 El Episodio 9, es el Episodio de Recapitulación.
 En el Episodio 11, Dakota ganó un premio pero no el desafío.
 En el episodio 12, Courtenay es descalificada del desafío por llegar tarde.

Guía de Photo Shoot 
 Episodio 1 Photo Shoot (Casting): Estrellas de Cine Vintage Hollywood.
 Episodio 2 Photo Shoot: Hadas suspendidas.
 Episodio 3 Photo Shoot: Tribal en piletas de lodo.
 Episodio 4 Photo Shoot: Joyas de Louise Pilkington con Pájaros.
 Episodio 5 Photo Shoot: Campaña publicitaria Fumar No Es Futuro eb Blanco y Negro.
 Episodio 6 Photo Shoot: Alta Costura Urbana en parejas.
 Episodio 7 Photo Shoot: Promoción de Herbal Essences en situaciones dramáticas.
 Episodio 8 Photo Shoot: Video musical de Opshop / Ford Fiesta acción.
 Episodio 10 Photo Shoot: Trajes de baño con un elefante en Phuket.
 Episodio 11 Photo Shoot: Comercial de Caridad / Body Painting en el Edén.
 Episodio 12 Photo Shoot: Campaña publicitaria Glassons Fun Fair.
 Episodio 13 Photo Shoot: Comercial y Fotos para CoverGirl.

Makeovers 
 Aafreen: Corte no muy largo, y más movimiento.
 Amelia: Corto y apenas rojizo.
 Courtenay: Inspirado en Twiggy, con iluminación.
 Dakota: Corte simétrico, flequillo recto.
 Danielle: Menor volumen, mayor movimiento, iluminación.
 Elza: Alisado con flequillo recto, al igual que Nellie.
 Eva: Mayor movimiento, casi igual
 Holly: Más corto, aclarado.
 Lara: Corto por los hombros, cabello más oscuro.
 Lauren: Corte extremo simétrico, flequillo recto
 Michaela: Alisado y movimiento en el flequillo.
 Nellie: Alisado con flequillo recto, al igual que Elza.

Referencias 

America's Next Top Model